Baikunthpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Baikunthpur (ort i Indien), Chhattisgarh, Koriya, 
 Baikanthpur, ort, Madhya Pradesh, Rewa, 

Robotskapade Indienförgreningar